Очередные парламентские выборы в Иране прошли 26 февраля 2016 года. Также помимо нижней палаты парламента (Исламский консультативный совет — Меджлис) избиралась верхняя палата — Совет экспертов. Совет экспертов состоит из 86 знатоков шариата, богословов, избираемых сроком на 8 лет путём прямого голосования граждан. Совет экспертов избирает из своего состава главу государства — пожизненного Руководителя и духовного лидера ИРИ..
Меджлис состоит из 290 депутатов.

Фон выборов 
В выборах участвовали более 6 тысяч кандидатов. Возрастной ценз на выборах — 18 лет; право принять в них участие имеют около 55 млн иранцев. Из процесса выборов были исключены иранские либералы Мохаммад Хатами и Мир-Хоссейн Мусави, а также внук аятоллы Хомейни Хасан.
Выборы прошли на фоне отмены и снятия санкций с Ирана, что можно считать крупным успехом действующего президента Ирана Хасана Рухани и начала экспорта иранской нефти в Европу.

Кампания 

Консервативный лагерь, также известный как принципалисты, состоящие из различных групп, занимал большинство мест в парламенте. Лидеры консерваторов смогли сформировать «», которую возглавил бывший спикер Меджлиса Голям-Али Хаддад Адель. Коалиция включала традиционные консервативные организации, прежде всего Ассоциацию воинствующего духовенства, правых популистов экс-президента Ахмадинежада,, традиционалистов и сторонников «жёсткой линии», в основном выступавших против политики правительства, такие как Фронт устойчивости Исламской революции. Последних не устраивало «неспособность правительства выполнить обещания об экономической выгоде от ядерной сделки, Совместного всеобъемлющего плана действий и отмены санкций». Во внешней политики, они были против того, чтобы «позволить американскому влиянию проникнуть в иранское общество и экономику».

Действующий глава Меджлиса Али Лариджани отказался присоединиться к блоку, решив выдвигаться независимо.

Желая закрепить успех, достигнутый на президентских выборах 2013 года, союзники президента Хасана Рухани из числа реформистов, центристов и умеренных консерваторов создали «», название которой предлагало избирателям продолжить движение после первого шага, совершённого в 2013 году. Коалицию возглавил Мохаммад-Реза Ареф, вице-президент при президенте Хатами в 2001—2005 годах. К реформистам и центристам присоединились умеренные консерваторы из проправительственной фракцию Али Лариджани, решившие таким образом не допустить попадания в парламент сторонников «жёсткой линии». Сам Лариджани также был поддержан списком. Мохаммад Хатами, переименовавший коалицию в «Список надежды», и Акбар Хашеми Рафсанджани одобрили список вместе с Хасаном Рухани, призывая граждан «строить будущее страны с надеждой». Умеренные столкнулись с серьёзными проблемами в процессе проверки их кандидатур в Совете стражей, и многие из их ведущих фигур были дисквалифицированы.

Влиятельный политик из лагеря умеренных консерваторов , который был в «Списке надежды», решил создать свой список под названием «», который в основном состоял из умеренных консерваторов.

Среди оппозиционных партий Национальный фронт,  и Паниранистская партия бойкотировали выборы.  призвало избирателей поддержать реформистов.

Али Хаменеи, Верховный руководитель Ирана, проголосовал в начале дня. Он не прокомментировал результаты выборов, но попросил людей о высокой явке на предстоящих выборах.

Результаты выборов

См. также 
 Парламентские выборы в Иране (2020) прошли 21 февраля 2020

Ссылки 
 Маргоев, А. Тегеран-16: Иран готов к голосованию  // «Коммерсантъ-Власть», 20.02.2016
 Маргоев, А. Тегеранский баланс: В Иране завершились выборы в Меджлис и Совет экспертов  // «Коммерсантъ-Власть» № 16. 25.04.2016

Примечания 

Выборы в Иране
Иран
2016 год в Иране